Ме́ртва вода́:

 Мертва вода — магічна рідина, що використовується у казках різних народів світу.
 Мертва вода — книга.
 Мертва вода (океанологія) — в океанографії — явище, яке спостерігається в океані поблизу гирла великих річок: шар опрісненої води розтікається обрієм солоної води, створюючи сильний опір руху на границі щільності. Становить незручність тільки для маломірного флоту. Науково описано 1893 року Ф. Нансеном.

Див. також 
 Важка вода
 Дистильована вода